Олоне́цкий Шлюз — хутор в Большедворском сельском поселении Бокситогорского района Ленинградской области России.

История 
В конце XIX века Олонецкий Шлюз административно относился к Большедворской волости 3-го стана, в начале XX века — к Большедворской волости 3-го земского участка 1-го стана Тихвинского уезда Новгородской губернии.

ОЛОНЕЦКИЙ ШЛЮЗ — казарма М. П. С. при реке Тихвинка, число дворов — 1, число домов — 1, число жителей: 3 м. п., 3 ж. п.; (1910 год)

По данным 1933 года хутор Олонецкий Шлюз в составе Тихвинского района не значился.

По данным 1966 года хутор Олонецкий Шлюз в составе Бокситогорского района не значился.

По данным 1973 и 1990 годов хутор Олонецкий Шлюз входил в состав Большедворского сельсовета Бокситогорского района.

В 1997 году на хуторе Олонецкий Шлюз Большедворской волости проживали 2 человека, в 2002 году — постоянного населения не было.

В 2007 году на хуторе Олонецкий Шлюз Большедворского СП постоянного населения не было. 10 июля 2007 года в Законодательном собрании Ленинградской области рассматривался вопрос об упразднении 4 населённых пунктов, включая хутор Олонецкий Шлюз, в связи с отсутствием проживающего населения, однако законопроект был отклонён.

География 
Хутор расположен в северо-западной части района к северу от автодороги  (Большой Двор — Самойлово).

Расстояние до административного центра поселения — 12 км.

Хутор находится на правом берегу реки Тихвинка.

Демография

Примечания 

Населённые пункты Бокситогорского района